Matang Ceubrek (Baktiya Barat), een plaats in Indonesië
Matang Ceubrek (Tanah Luas), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing